Couramment, l'adjectif absolu s'oppose à relatif.

Noms 
 En philosophie, l'absolu fait signe vers ce qui ne dépend de rien d'autre, enfermé et caché en lui-même, possédant en lui-même sa raison d'être (par exemple Vérité, Bien, Dieu, Conscience absolue), sous forme de concept développé notamment chez Hegel.
 En parfumerie, une absolue est un extrait issu en général de matières végétales.

Expressions nominales 
 En politique,
 la monarchie absolue ou absolutisme est un type de régime politique dans lequel une personne concentre en ses mains tous les pouvoirs et gouverne sans aucun contrôle ;
 la majorité absolue est le fait de recueillir plus de la moitié des suffrages exprimés.
 En mathématiques :
 la valeur absolue est une fonction continue toujours positive, correspondant à l'identité sur les réels positifs et à son opposée sur les réels négatifs ;
 la convergence absolue d'une série ou d'une intégrale est le fait que la valeur absolue de la suite ou de la fonction à sommer soit sommable ou intégrable ;
 l'absolue continuité caractérise les fonctions pouvant s'exprimer comme des primitives et les mesures de distribution associées.
 le groupe de Galois absolu d'un corps commutatif est le groupe de Galois de l'extension séparable maximale ;
 En physique,
 le zéro absolu est la température la plus basse possible théorique ;
 l'humidité absolue est la teneur en vapeur d'eau de l'air ou d'autres gaz ;
 l'incertitude absolue est la taille de la marge d'imprécision sur une grandeur ;
 l'erreur absolue est la différence entre la grandeur réelle et la grandeur mesurée ;
 la température absolue est une grandeur mesurable de thermodynamique.
 En économie, l'avantage absolu est une relation de supériorité d'une personne ou d'un état sur un autre à facteurs de production égaux.
 En astronomie, la magnitude absolue est une mesure de la luminosité intrinsèque d'un objet céleste.
 En chimie, l’alcool absolu est de l'éthanol ne contenant pas plus de un pour cent d'eau.
 En latin, l'ablatif absolu est une proposition subordonnée sans mot subordonnant appartenant à la catégorie des propositions participiales.
 En musique, l'oreille absolue est la faculté d'identifier une note musicale en l’absence de référence.
 En géologie, la datation absolue est l'attribution d'une ancienneté chiffrée en années.

Noms propres 
 Zéro absolu est une bande dessinée.
 L'Amour absolu est un roman d'Alfred Jarry.
 L'Encyclopédie du savoir relatif et absolu est un livre écrit par Bernard Werber.
 Monsieur Jean ou l'Amour absolu est un roman de Georges Ribemont-Dessaignes.
 La Recherche de l'absolu est un roman français d’Honoré de Balzac.